100 км может означать:

 спорт
 Бег на 100 км — классическая дистанция сверхмарафона.
 100 км по Поясу Славы (Одесса) — туристическо-спортивное мероприятие, приуроченное к 10 апреля — дню освобождения Одессы от румынско-немецких оккупантов в ВОВ. 
 100 км — название железнодорожных остановочных пунктов
 100 км (платформа, Новгородское направление) (иногда 99 км) — остановочный пункт / пассажирская платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород. Код 2005971
 100 км (платформа, Витебское направление Октябрьской железной дороги) - остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 058779
 100 км —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 218913
 100 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 297629
 100 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 609424
 100 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 714122
 100 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 802060

 100 км — название населённых пунктов
 100 км — железнодорожная будка (населённый пункт), Омутнинский район, Кировская область, Россия
 100 км — населённый пункт в Вельском районе Архангельской области